Ludvig 4., Ludwig 4. og Louis 4. kan henvise til flere regenter med dette navn:

 Ludvig 4. af Frankrig, kaldet Ludvig fra hinsides havet (920/921–954) – konge af Det Vestfrankiske Rige 936–954
 Ludvig 4. (Tysk-romerske rige) (1282–1347) – Tysk-romersk kejser 1328–1347
 Ludvig 4. af Württemberg (ca. 1412–1450) – greve af Württemberg 1419–1450
 Ludvig 4. af Hessen-Marburg (1537–1604) – markgreve af Hessen-Marburg 1567–1604
 Ludvig 4. af Hessen og ved Rhinen (1837–1892) – storhertug af Hessen og ved Rhinen 1877–1892